Die Schwindler stehen als Name für:

 Die Schwindler (Band) eine deutsche Jazzband.
 Die Schwindler (Film) ein Film von Federico Fellini